Зинаи́да Анато́льевна Сла́вина  (6 апреля 1940 — 3 сентября 2019) — советская и российская актриса театра и кино. Народная артистка РСФСР (1986).

Биография 
Зинаида Славина родилась 6 апреля 1940 года в Петергофе.

В 1964 году окончила Театральное училище им. Щукина (курс А. Орочко). В студенческие годы сыграла главную роль в дипломном студенческом спектакле «Добрый человек из Сезуана» Б. Брехта в постановке Ю. Любимова. Он стал первым спектаклем Театра на Таганке.

Славина стала ведущей актрисой театра и оставалась ею четверть века. За годы работы в театре сыграла более 1600 спектаклей.

В 1993 году Зинаида Славина с группой артистов Театра на Таганке перешла во вновь созданный театр под руководством Николая Губенко «Содружество актёров Таганки», где служила до последних дней жизни.

Скончалась 3 сентября 2019 года. Похоронена рядом с родителями, сыном и другими родственниками на кладбище с. Троицкое (Чеховский район, Московская область).

Славина и Высоцкий 
Владимир Высоцкий, отвечая на вопрос анкеты 1970 года, назвал Зинаиду Славину любимой актрисой. Когда Зинаида Анатольевна получила звание заслуженной артистки РСФСР, Высоцкий откликнулся следующим стихотворением:

Ты роли выпекала, как из теста:

Жена и мать, невеста и вдова…

И реки напечатанного текста

В отчаянные вылились слова!

Ах, Славина! Заслуженная Зина!

Кто этот искуситель, этот змей,

Храбрец, хитрец, таинственный мужчина?

Каких земель? Каких таких кровей?

Жена и мать, вдова, невеста — роли!..

Всё дам‹ы› — пик, червей, бубей и треф.

Играй их в жизни все равно по школе:

Правдиво, точно — так, как учит шеф.

Из интервью Зинаиды Славиной для книги «Владимир Высоцкий в воспоминаниях современников», автор-составитель А. Линкевич (серия «Владимир Высоцкий. Белорусские страницы», выпуск 12).

Фильмография 

  — Високосный год — одна из гостей за Новогодним столом
  — Дорога к морю — Ия Коноплёва
  — Происшествие, которого никто не заметил — Катя
  — Сергей Лазо — Анна Яновская
  — Софья Перовская — нигилистка Корнилова
  — Новенькая — Ольга Каменева
  — О друзьях-товарищах — Ольга Даниловна Листопад, комиссар московской ЧК
  — Салют, Мария! — Соня, сестра Марии
  — Егор Булычов и другие — Варвара
  — Четвёртый («Мосфильм», режиссёр А. Столпер) — вдова Гвиччарди
  — Вашингтонский корреспондент — Доротти Стивенс
  — Товарищ генерал — Маша Воеводова
  — Фредерик Моро — госпожа Арну
  — Каждый вечер после работы — Елена Николаевна
  — Иван да Марья — баба Яга
  — Н. А. Некрасов. Русские женщины
  — Мартин Иден — Мария Сильва
  — Возвращение — эпизод
  — Нос — Прасковья Осиповна
  — Семейные обстоятельства — Анна Воробьёва, мать Сергея
  — Полоска нескошенных диких цветов — Оксана Кульбака
  — Там, за семью горами
  — Юность Петра — женщина в толпе
  — Бой на перекрёстке — Спиридонова
  — Детский мир — заведующая складом игрушек
  — Найди на счастье подкову — Евдокия
  — Иван Павлов. Поиски истины — тётя Павлова
  — Новоселье — Алла Ефремовна

Признание и награды 
 Заслуженная артистка РСФСР (28.12.1973).
 Народная артистка РСФСР (13.03.1986).

Примечания

Ссылки 
Зинаида Славина на сайте театра «Содружество актёров Таганки»

Выпускники Театрального института имени Бориса Щукина
Актёры и актрисы Театра на Таганке
Похороненные в городском округе Чехов